70-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 27—28 января 1973 года на катке «Олимпийский овал Гренобля» в Гренобле (Франция).

Итоговое положение 

 * с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1973
1973 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту во Франции
Январь 1973 года
Чемпионаты Европы в 1973 году
Спорт во Франции в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Гренобле
Чемпионаты Европы во Франции